Venezianische Gondel steht für:

 Gondel (Bootstyp), venezianischer Bootstyp
 Venezianische Gondel (Berlin), Ausstellungsstück im Museum Europäischer Kulturen, Berlin